Сезон 1960 — третий сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1960 (класс «Б»)

2 зона Союзных республик

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1960 на сайте footballfacts.ru

1960
Сезоны футбольных клубов 1960